TJ Chemička Ústí nad Labem je historický název těchto klubů:
 TJ Chemička Ústí nad Labem (fotbal) – zaniklý fotbalový klub
 TJ Chemička Ústí nad Labem (házená) – házenkářský klub
 TJ Chemička Ústí nad Labem (lední hokej) – zaniklý klub ledního hokeje
 TJ Chemička Ústí nad Labem (veslování) – veslařský klub